Avebrevicauda (il cui nome significa "uccelli dalla coda corta") è un gruppo che comprende tutte le specie di avialan con dieci o meno vertebre libere nella coda. Il gruppo fu nominato nel 2002 da Gregory S. Paul per distinguere gli avialan dalla coda corta dai loro antenati, come Archaeopteryx, che aveva lunghe code ossee rettiliane.

Il cladogramma seguente segue i risultati di uno studio filogenetico di Wang et al. (2016):

Note 

Saurischi